Fåhræus ist der Name folgender Personen:

 Fredrik Immanuel Fåhræus (1862–1936), schwedischer Theologe
 Gustav Rudolf Fåhræus (1865–1960), schwedischer Historiker
 Olof Immanuel Fåhræus (1796–1884), schwedischer Entomologe und Staatsmann
 Robin Fåhræus (1888–1968), schwedischer Mediziner

Fåhræus steht für

 Fåhræus-Lindqvist-Effekt, die Abnahme der scheinbaren Viskosität des Blutes bei abnehmendem Durchmesser eines Gefäßes